Schamel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schamel (* 1939), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Johann Martin Schamel (1668–1742), deutscher evangelischer Geistlicher   
 Wolfgang Schamel (* 1968), deutscher Immunologe und Hochschullehrer

Schamel steht für:

 Schamel-Gleichung, eine physikalische Gleichung zur Beschreibung der Entwicklung von Wellenstrukturen
 Schamel Meerrettich, ein mittelfränkisches Feinkostunternehmen